August Wilhelm Eichler (1839-1887), botaniste allemand ;
 Cornelia Eichler (1982-), joueuse de volley-ball allemande ;
 Hartmut Eichler (1937-2007), chanteur allemand ;
 Markus Eichler (1982-), cycliste allemand ;
 Willi Eichler (1896-1971), personnalité politique allemande ;
 Yisrael Eichler (1955-), député israélien.

Patronyme allemand